While You Were Sleeping peut se référer à:
 While You Were Sleeping (L'Amour à tout prix), un film de 1995
 , un album de compilation du rappeur canadien Classée
 While You Were Sleeping, une série télévisée sud-coréenne de 2017